El Torneig de Delray Beach 2014, conegut oficialment com a Delray Beach International Tennis Championships 2014 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 del circuit ATP. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 23 de febrer de 2014 al Delray Beach Tennis Center de Delray Beach, Florida, Estats Units.

El croat Marin Čilić va guanyar el segon títol de la temporada. Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan van guanyar el títol de dobles per tercera ocasió (2009 i 2010).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014